Jméno a příjmení Miroslav Vacek má více nositelů:

 Miroslav Vacek (1935–2022) – armádní generál, ministr národní obrany, český politik KSČM
 Miroslav Vacek (fotbalista, 1954) (* 1954) – český prvoligový fotbalista
 Miroslav Vacek (1967) (* 1967) – český fotbalista